Le Liberta Football Club est un club antiguais de football basé à Liberta.

Histoire

Palmarès 
 Championnat d'Antigua-et-Barbuda (3) :
 Champion : 1985, 1987, 2019.

Notes et références 

Club de football à Antigua-et-Barbuda
Club de football fondé en 1974